Есаков — фамилия. Известные носители:
 Есаков, Алексей Акимович (1787—1815) — русский скульптор и медальер, академик Императорской Академии художеств.
 Есаков, Василий Алексеевич (1924—2016) — советский и российский географ, доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный член Русского географического общества.
 Есаков, Владимир Дмитриевич (1932—2015) — советский и российский историк, специалист по отечественной истории XX века и истории науки.
 Есаков, Дмитрий Семёнович (1789—1859) — генерал-лейтенант, Виленский комендант.
 Есаков, Ермолай Иванович (1790—1840) — русский художник, пейзажист и баталист, академик.
 Есаков, Семён Семёнович (1797—1831) — выпускник Царскосельского лицея, полковник, брат Д.С. Есакова.

См. также 
 Ясаков